Мигуно́ва — женская форма русской фамилии .
 Известные носители 
 Мигунова, Екатерина Александровна (1912—1997) — советская лётчица Великой Отечественной войны, дочь генерала А. Б. Мигунова.
 Мигунова, Елена Сергеевна (род. 1984) — российская легкоатлетка.
 Мигунова, Маргарита Георгиевна (1927—2014) — советская и российская писательница.
 Мигунова, Марина Борисовна (род. 1965) — советская и российская сценаристка и режиссёр.
 Мигунова, Ольга Петровна (род. 1950) — советский и российский экстрасенс, якобы ученица Вольфа Мессинга.

Двойная фамилия
 Мигунова-Дали, Светлана Валерьевна (род. 1975) — российская актриса и продюсер, дочь О. П. Мигуновой.

Примечания